Топоніми Севастополя:

 Радіогірка — мис на Північній стороні Севастополя.
 Радіогірка — мікрорайон на Північній стороні Севастополя.
 Радіогірка — пагорб на Північній стороні Севастополя.